Johann Langenmantel ist der Name folgender Personen:

* Johann Langenmantel II. (1322–1380), Ritter, Stadtpfleger in Augsburg
 Johann Langenmantel III. (um 1347–1420), Bürgermeister in Augsburg